Nudi e crudi (The Clothes They Stood Up In) – romanzo di Alan Bennett del 2001
 Nudi e crudi. Corso di sopravvivenza per famiglie nell'era del consumismo – libro di Aldo Maria Valli del 2004
 Nudi e crudi – EP dei Marta sui tubi del 2008
 Nudi e crudi – programma televisivo statunitense